Vittorio Veneto může být:

 Vittorio Veneto – italské město v provincii Treviso
 Vittorio Veneto (C 550) – vrtulníkový křižník italského námořnictva
 Vittorio Veneto (1934) – italská bitevní loď
 bitva u Vittorio Veneto – bitva na italské frontě první světové války v říjnu 1918, znamenala konečnou porážku rakousko-uherských vojsk.